Jerry Lancaster (7 de abril de 1941) es un expiloto de motociclismo británico que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1969 hasta 1973. Su mejor resultado ocurrió en 1972 cuando acabó decimoquinto en la clasificación general de la cilindrada de 500 cc.

Estadísticas 
Sistema de puntuación a partir de 1969:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias

Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de Honda en motociclismo
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Suzuki
Pilotos de motociclismo del Reino Unido